

Archeologia
Montagnoli di Belice – sito archeologico posto nel territorio di Menfi, comune italiano della provincia di Agrigento in Sicilia

Persone
Alessandro Montagnoli – politico italiano
Dougall José Montagnoli – ex calciatore francese naturalizzato argentino
Facundo Martínez Montagnoli – calciatore argentino
José Montagnoli – ex calciatore argentino
Leandro Martinez Montagnoli – calciatore argentino
Mauro Montagnoli – vescovo brasiliano